ZenCash es una criptomoneda y plataforma privada, descentralizada, para  mensajería y publicación. ZenCash provine  de Zclassic, lanzada en mayo de 2017. ZenCash, se centra en la privacidad, representando transacciones blindadas anónimas por medio de tecnología ZK-Snarks para encriptación de datos y publicaciones.

Historia
ZenCash, fue lanzado a finales de mayo de 2017 por un equipo con experiencia en tecnología militar, Cadena de bloques (Blockchain), y ciencias exactas. En 2018, ZenCash anunció su asociación con IOHK, una empresa de investigación y desarrollo de Cadena de bloques . Esta cooperación tiene como objetivo mejorar la tecnología ZenCash y aumentar su escalabilidad de cadena de bloques.

Gobernanza
ZenCash está estructurado como un sistema abierto conformado por comités fundados en modelo de Organización Autónoma Descentralizada o DAO (por sus siglas en inglés), los cuales tienen derecho al voto, pudiendo influir en su desarrollo y dirección en general. Actualmente, los fondos están controlados por una corporación sin ánimo de lucro con sede en Delaware-EE. UU., que pertenece a la Fundación Zen Blockchain.

Detalles
ZenCash es una plataforma de comunicación mediante mensajes y publicaciones privadas que trabaja de manera descentralizada. ZenCash tiene un límite de suministro de 21 millones de monedas, no requiere el proceso previo de minado de criptomoneda.

Véase también 
 Moneda digital
 Moneda global

Referencias

Enlaces externos 
GitHub-Zencash página oficial /

Criptomonedas
Codificación
Estructura de datos distribuida
Cadenas de bloques
Software multiplataforma